Rokytka ist der Name mehrerer Flüsse in Tschechien

Rokytka, Nebenfluss der Oleška; siehe Rokytka (Oleška)
Rokytka, Nebenfluss der Rokytná; siehe Rokytka (Rokytná)
Rokytka, Nebenfluss der Moldau; siehe Rokytka (Moldau)
Rokytka, auch Údolský potok, Nebenfluss der Lausitzer Neiße; siehe Rokytka (Neiße)